Prümm ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Prümm (* 1957), Bürgermeister der Stadt Grevenbroich
 Johann Theodor Prümm (1841–1890), Berliner Fotograf
 Karl Prümm (* 1945), deutscher Medienwissenschaftler, Hochschullehrer sowie Schöpfer des Marburger Kamerapreises

Siehe auch:
 Prüm